Camboriú kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Balneário Camboriú, ort, Santa Catarina, 
 Camboriú (kommun i Brasilien), Santa Catarina, 

Robotskapade Brasilienförgreningar